Die UK Championship 2002 war ein Snookerturnier, das vom 1. bis 15. Dezember 2002 im Barbican Centre in York ausgetragen wurde. Der Weltranglistenerste Mark J. Williams holte sich zum zweiten Mal nach 1999 den Titel. Er besiegte Ken Doherty im Finale mit 10:9. Der Ire hatte schon im Vorjahr das Endspiel bestritten, da aber noch klar mit 1:10 verloren. Doherty ist der einzige Spieler, der dreimal im Finale stand, ohne den Titel gewinnen zu können.

Preisgeld 
Nach dem Ausreißer von über einer Dreiviertelmillion £ an Preisgeld im Vorjahr sank die Summe des ausgeschütteten Geldes wieder deutlich. Trotzdem blieb es der zweithöchste bis dahin vergebene Betrag. Die Kürzungen betrafen anteilig alle Spieler, der Turniersieger bekam 15.500 £ weniger als der Sieger 2001.

Qualifikation 
Nachdem sich zuletzt der Modus und die Teilnehmerzahl jedes Jahr geändert hatten, blieben sie in diesem Jahr erstmals wieder unverändert im Vergleich zum Vorjahr. 128 Spieler nahmen insgesamt am Turnier teil. 32 von ihnen waren direkt für das Hauptturnier gesetzt, die übrigen 96 ermittelten in vier Qualifikationsrunden vom 2. bis 20. September die weiteren 16 Teilnehmer des Hauptturniers.

Hauptturnier 
Das Hauptturnier mit 48 Spielern begann am 1. Dezember in York.

Runde 1 
Die Verkürzung der ersten Runde auf Best-of-13 wurde nach nur einem Jahr wieder zurückgenommen und alle Partien bis auf das Finale wurden wieder im Modus Best-of-17 gespielt. 16 Spieler waren bereits für die zweite Runde gesetzt, die übrigen 32 traten in Runde 1 gegeneinander an.

Runde 2 bis Finale

Century-Breaks 
Die 50 Century-Breaks im Hauptturnier lagen um 5 unter dem Ergebnis des Vorjahrs. Mit Stephen Hendry und Ken Doherty schafften zwei Spieler jeweils 5 Breaks von 100 Punkten oder mehr.

Für die Prämie für das höchste Hauptrundenbreak zählten nur die Spiele ab dem Achtelfinale. Die Breaks aus der ersten und zweiten Hauptrunde sind deshalb kursiv dargestellt.

Quellen 

2002
Snookerveranstaltung 2002
Billardturnier in York